La saison 2010-2011 est la  de la Ligue américaine de hockey. Vingt-neuf franchises disputent  chacune dans la saison régulière à l'issue de laquelle, seize d'entre elles se rencontrent pour gagner la Coupe Calder.

Contexte de la saison

Changements de ville 
 Les River Rats d'Albany déménagent à Charlotte pour devenir les Checkers de Charlotte en raison des problèmes financiers.
 Les Devils de Lowell sont relocalisés à Albany (New York) et ils deviennent les Devils d'Albany.
 L'ancienne franchise des Roadrunners d'Edmonton est réactivée pour devenir les Barons d'Oklahoma City.

Changement d'affiliation 
 Les Barons d'Oklahoma City sont affiliés au Oilers d'Edmonton.
 Les Falcons de Springfield appartiennent au Blue Jackets de Columbus.
 Les Crunch de Syracuse sont affiliés au Ducks d'Anaheim.

Changement de nom 
 Le Wolf Pack de Hartford est renommé Whale du Connecticut le .

Saison régulière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Association de l'Est

Association de l'Ouest

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Cette section présente les meilleurs pointeurs de la saison régulière.

Match des étoiles 

Le  Match des étoiles de la LAH est disputé le  au domicile des Bears de Hershey. La rencontre oppose l'équipe de l'Est à celle de l'Ouest et est remporté par l'Est 11 à 8.

Séries éliminatoires de la Coupe Calder 
Les séries éliminatoires pour la conquête de la Coupe Calder se jouent à partir du .

Trophées

Trophées collectifs

Trophées individuels

Références 

Saison de la LAH
LAH